Сен-Канте́н-де-Блаву́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на захід від Парижа, 100 км на південний схід від Кана, 25 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Кантен-де-Блаву на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Кантен-де-Блаву на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн